Lichtenfels je název více míst:

 Lichtenfels (Bavorsko) – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Lichtenfels (Grónsko) – zaniklá misijní stanice Moravských bratří
 Lichtenfels (Hesensko) – město v německé spolkové zemi Hesensko

Externí odkazy